„Astrée” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale:
 „Astrée” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku, od 1810 roku brytyjska HMS „Pomone”
 „Astrée” – fregata typu Pallas z lat 20. XIX wieku
 „Astrée” – 46-działowa fregata z lat 50. XIX wieku, wycofana w 1877 roku, przemianowana na „Ponton nr 2” w 1913 roku, rozebrana w 1922 roku
 „Astrée” (Q95) – okręt podwodny typu Amphitrite z okresu I wojny światowej
 „Astrée” (Q200) – okręt podwodny typu Aurore z okresu II wojny światowej i powojennego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów